Kobylnice est un toponyme qui peut désigner :

Kobylnice, une commune du district de Svidník, dans la région de Prešov.

Kobylnice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Kobylnice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kobylnice, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie